Астрална пројекција се може односити на:

 Астрална   пројекција —  паранормална појава
 -{Astral  Projection}- — музички састав из Израела